Ла-Ринконада () — топоним, распространённый в испаноязычных странах. В переводе с испанского — угловая.

 Ла-Ринконада — город и муниципалитет в Испании.
 Ла-Ринконада — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Белья-Виста.
 Ла-Ринконада — город в Перу, высочайшее поселение в мире.

См. также 
 Ла-Ринконада-де-ла-Сьерра